Snowdon est un toponyme anglais signifiant « la colline enneigée », et devenu une titulature portée par plusieurs personnalités.

Personnalités 
Snowdon est un titre porté par plusieurs personnalités :
 Margaret, princesse du Royaume-Uni (1930-2002), comtesse de Snowdon, fille du roi George VI et sœur cadette de la reine Élisabeth II ;
 Antony Armstrong-Jones (1930-2017),  comte de Snowdon, designer et photographe britannique, époux de la princesse Margaret ;
 David Armstrong-Jones (né en 1961),  comte de Snowdon, fils de la princesse Margaret et d'Antony Armstrong-Jones ;
 Serena Stanhope (née en 1970), comtesse de Snowdon, ex-épouse de David, comte de Snowdon.

Toponyme 
Snowdon est un nom porté par plusieurs lieux, principalement des collines ou montagnes :
 le mont Snowdon, un sommet du Canada culminant à 2130 mètres d'altitude en Colombie-Britannique ;
 le mont Snowdon, un sommet du Royaume-Uni, point culminant du pays de Galles, à 1085 mètres d'altitude ;
 le massif Snowdon, massif montagneux en Snowdonia (pays de Galles), où culmine le mont Snowdon ;
 le mont Snowdon, un sommet des États-Unis culminant à 3986 mètres d'altitude dans le Colorado ;
 le mont Snowdon, un sommet des États-Unis culminant à 1095 mètres d'altitude dans le Vermont.

 Snowdon, un quartier de référence situé dans l'arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce de la Ville de Montréal au Canada.

Noms dérivés 
 Snowdon, station du métro de Montréal.
 Snowdon Mountain Railway, chemin de fer à crémaillère vers le sommet du Mont Snowdon au pays de Galles.